warren, to w języku angielskim słowo oznaczające norę królika, królikarnię, mrowisko ludzkie.

Geografia

Australia 
 Warren – miasto w stanie Nowa Południowa Walia

Stany Zjednoczone 
Miejscowości:
 Warren – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Bradley
 Warren – miejscowość w stanie Connecticut, w hrabstwie Litchfield
 Warren – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Jo Daviess
 Warren – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Huntington
 Warren – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Knox
 Warren – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Warren – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Warren – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Macomb
 Warren – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Marshall
 Warren – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Warren – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Herkimer
 Warren – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Tyler
 Warren – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Trumbull
 Warren – jednostka osadnicza w stanie Oregon, w hrabstwie Columbia
 Warren – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Warren
 Warren – miejscowość w stanie Rhode Island, w hrabstwie Bristol
 Warren – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Washington
 Warren – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie St. Croix
 Warren – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waushara
Gminy:
 Warren (ang. Warren Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Litchfield
 Warren (ang. Warren Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Jo Daviess
 Warren (ang. Warren Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Lake
 Warren (ang. Warren Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Clinton
 Warren (ang. Warren Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Huntington
 Warren (ang. Warren Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Marion
 Warren (ang. Warren Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Putnam
 Warren (ang. Warren Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie St. Joseph
 Warren (ang. Warren Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Warren
 Warren (ang. Warren Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Bremer
 Warren (ang. Warren Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Keokuk
 Warren (ang. Warren Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Lucas
 Warren (ang. Warren Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Poweshiek
 Warren (ang. Warren Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Story
 Warren (ang. Warren Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Wayne
 Warren (ang. Warren Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Knox
 Warren (ang. Warren Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Warren (ang. Warren Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Midland
 Warren (ang. Warren Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Winona
 Warren (ang. Warren Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Camden
 Warren (ang. Warren Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Marion
 Warren (ang. Warren Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Warren (ang. Warren Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Somerset
 Warren (ang. Warren Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Herkimer
 Warren (ang. Warren Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass
 Warren (ang. Warren Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Belmont
 Warren (ang. Warren Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Jefferson
 Warren (ang. Warren Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Trumbull
 Warren (ang. Warren Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Tuscarawas
 Warren (ang. Warren Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Washington
 Warren (ang. Warren Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bradford
 Warren (ang. Warren Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Franklin
 Warren (ang. Warren Town) – gmina w stanie Rhode Island, w hrabstwie Bristol
 Warren (ang. Warren Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Clark
 Warren (ang. Warren Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Sanborn
 Warren (ang. Warren Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Washington
 Warren (ang. Warren Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie St. Croix
 Warren (ang. Warren Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waushara
Hrabstwa:
 hrabstwo Warren (ang. Warren County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Warren (ang. Warren County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Warren (ang. Warren County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Warren (ang. Warren County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Warren (ang. Warren County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Warren (ang. Warren County) – w stanie Missisipi
 hrabstwo Warren (ang. Warren County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Warren (ang. Warren County) – w stanie New Jersey
 hrabstwo Warren (ang. Warren County) – w stanie Nowy Jork
 hrabstwo Warren (ang. Warren County) – w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Warren (ang. Warren County) – w stanie Ohio
 hrabstwo Warren (ang. Warren County) – w stanie Pensylwania
 hrabstwo Warren (ang. Warren County) – w stanie Tennessee
 hrabstwo Warren (ang. Warren County) – w stanie Wirginia

Osoby 
 Robert Penn Warren (1905–1989) – amerykański poeta i pisarz
 Warren Simpson (zm. 1980) – australijski snookerzysta
 Robin Warren (ur. 1937) – australijski lekarz i naukowiec, noblista
 Warren Buffett (ur. 1930) – amerykański inwestor i przedsiębiorca
 Earl Warren (1891–1974) – amerykański polityk i prawnik
 Warren Zevon (1947–2003) – amerykański śpiewak i kompozytor rockowy
 Warren Christopher (1925–2011) – amerykański dyplomata i prawnik, sekretarz stanu
 Warren Gamaliel Harding (1865–1923) – amerykański polityk, 29. prezydent USA (1921–1923)
 Philip Warren Anderson (1923–2020) – amerykański fizyk, noblista

Zobacz też 
 Waren